L'eredità dello zio buonanima, film diretto da Amleto Palermi (1934)
L'eredità dello zio buonanima, film diretto da Alfonso Brescia (1974)